La mina de can Cortada era una mina d'aigua a la finca de can Cortada, al barri d'Horta de Barcelona. Es va construir cap a 1870 per a comercialitzar l'aigua a la colònia Les Estires, que es va formar en parcel·lar part de la finca de can Cortada, i construir cases per als estiuejants de Barcelona. Subministrava aigua a gairebé totes les cases de la rambla de Cortada, que el 1907 va canviar el nom per carrer de Campoamor, i a algunes cases dels carrers Chapí i Sant Gaudenci.

La mina es va excavar per sota de l'actual Ronda de Dalt, prop de la finca de can Glòria, avui parc de Xavier Montsalvatge. L'aigua es canalitzava, i es feia arribar a dues torres de distribució, que a la part alta tenien un plomer distribuïdor, del qual sortien les canonades cap als usuaris, amb el cabal contractat. La primera torre estava al convent de les Dominiques, que es va enderrocar per a construir-hi l'actual escola Fedac Horta, i la segona encara està al número 35 del carrer Campoamor, on també alimentava una font pública.

A diferència de la mina de can Travi, que els contractes eren a perpetuïtat, aquí s'arrendava l'aigua anualment, a un preu de 30 pessetes anuals per un cabal d'un quart de ploma d'aigua (1 ploma = 2.200 l/dia).

Referències 

Geografia d'Horta-Guinardó
Can Cortada
Barri d'Horta